La Minerve peut désigner :
 la Minerve, un sous-marin français lancé le 23 octobre 1934, et commissionné le 15 septembre 1936. Il a coulé le 17 septembre 1945, alors qu'il est remorqué vers la France ; il est finalement renfloué puis démoli le 27 février 1946
 la Minerve, un sous-marin français qui a coulé au large de Toulon en 1968 ;
 La Minerve, journal québécois du  ;
 La Minerve, journal français du  ;
 La Minerve, municipalité québécoise située dans les Laurentides.

Voir aussi